Lyytinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1874-1919), femme politique finlandaise
 (née en 1976), vocaliste et guitariste finlandaise
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1953), professeur en management finlandais

Voir aussi
(15699) Lyytinen, astéroïde de la Ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois